Jassynuwatka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Jassynuwatka (Oleksandrija), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandrija
 Jassynuwatka (Oleksandriwka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandriwka
 Jassynuwatka (Onufrijiwka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Onufrijiwka